A39 är en motorväg i centrala Tyskland.

Trafikplatser

| bgcolor=#FF0000 colspan=4 align=center |Avbrott, utbyggnad planeras

|}

A039
A039
Listor över avfartsnummer